Janki ist der Name folgender Orte in Polen:

in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Janki (Banie Mazurskie), Powiat Gołdapski (Klein Jahnen)
 Janki, ein früherer Name von Skalisze, Powiat Węgorzewski (Skallischen, 1938 bis 1945 Altheide, Ostpr.)

in der Woiwodschaft Łódź:
 Janki (Pajęczno), Powiat Pajęczański

in der Woiwodschaft Lublin:
 Janki (Horodło), Powiat Hrubieszowski
 Janki (Hrubieszów), Powiat Hrubieszowski

in der Woiwodschaft Masowien:
 Janki (Błędow), Powiat Grójecki
 Janki (Jedlinsk), Powiat Radomski
 Janki (Kościelny), Powiat Gostyniński
 Janki (Raszyn) (auch Janki k/Warszawy oder Janki k. Warszawy), Powiat Pruszkowski 
 Janki (Somianka), Powiat Wyszkowski

in der Woiwodschaft Podlachien:
 Janki (Klukowo), Powiat Wysokomazowiecki